{{Taxobox début | animal | Indopithecus | Gigantopithecus bilaspurensis mandible.JPG | Mandibule dIndopithecus giganteus | classification}}

 Indopithecus''' est un genre éteint de primates de la famille des hominidés, qui vivait en Asie du Sud durant le Miocène supérieur, il y a 8 à 9 millions d'années.

 Découverte 

Les premiers restes fossiles d'Indopithèque ont été découverts au début du  au nord du sous-continent indien, dans la chaine des Siwaliks qui forme le piémont himalayen en Inde et au Pakistan.
Dans la même région ont été trouvés à la même époque des fossiles de Sivapithèque, un genre apparenté.

 Espèce 

Le genre Indopithecus ne comprend qu'une seule espèce, mais qui a été connue sous différents noms selon les époques. L'appellation retenue dans cet article correspond à la priorité donnée aux dénominations antérieures telles qu'adoptées par les spécialistes dans leurs études les plus récentes :
 Indopithecus giganteus (Pilgrim, 1915).

La morphologie du genre Indopithecus étant proche de celle du genre Gigantopithecus, l'espèce est aussi connue sous ses anciennes appellations :
 Gigantopithecus giganteus ; Gigantopithecus bilaspurensis (Simons & Ettel, 1970).

 Description 

Cette espèce est attestée entre 8,9 et 8,6 millions d'années, durant l'étage du Tortonien.
De la taille d'un gros orang-outan, elle est la plus grande espèce connue de primates du sous-continent indien durant le Miocène, d'où le choix de son appellation.

 Classification phylogénétique Indopithecus'' appartient à la sous-famille des Ponginae, dont le seul genre subsistant est l'Orang-outan.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ponginés
 Ankarapithèque
 Sivapithèque
 Gigantopithèque
 Lufengpithecus

Ponginae
Hominidé du Miocène
Genre de primates fossile (nom vernaculaire)
Taxon fossile décrit en 1949